De Hoef (Altena), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Altena
 De Hoef (Amersfoort), bedrijventerrein en voormalige buurtschap in de wijk Schothorst-Noord in Amersfoort.
 De Hoef (Eersel), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Eersel
 De Hoef (Land van Cuijk), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk
 De Hoef (Reusel), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Reusel-De Mierden
 De Hoef (Someren), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Someren
 De Hoef (Utrecht), dorp in de Utrechtse gemeente De Ronde Venen